Селище міського типу:
 Суворове — Одеська область, Ізмаїльський район

 Суворове — назва смт Березанка з 1914 до 1923 року
 Суворове — колишнє смт Синельниківського району Дніпропетровської області, знято з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 18 листопада 1997 року
Села:
 Суворове — Автономна Республіка Крим, Армянська міська рада
 Суворове — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Суворове — Донецька область, Покровський район
 Суворове — Сумська область, Конотопський район

Залізниця 
 Суворове — залізнична платформа Лиманської дирекції Донецької залізниці

Див. також 
 Суворово
 Суворовське